Паур () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Паур, Каспар (род. 1995) — эстонский футболист.
 Паур, Эмиль (1855—1932) — австрийский дирижёр.
 Паур, Якуб (род. 1992) — словацкий футболист.